Острова Схаутена — группа из шести небольших вулканических островов у побережья Новой Гвинеи на севере Папуа — Новой Гвинеи. Административно входят в провинцию Восточный Сепик.

Острова 
 Бам (остров)
 Блуп-Блуп
 Кадовар
 Койл
 Вокео
 Вей (он же Виал, Жакинот)

На островах продолжается вулканическая активность, в 2018 году имели место извержения.

История 
Первооткрывателем островов Схаутена считается испанский мореплаватель Иньиго Ортис де Ретес, который обнаружил острова в 1545 году. В 1616 году острова были вновь открыты, но уже голландскими путешественниками Виллемом Схаутеном и Якобом Лемером.

Другие острова Схаутена расположены в Индонезии.

Ссылки 
 
 
 

Восточный Сепик
Острова Папуа — Новой Гвинеи
Острова Тихого океана